De Grand Prix-wegrace van Qatar 2014 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 23 maart 2014 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Qatar